

Geografia
 Landry – comune francese situato nel dipartimento della Savoia
 Landry – villaggio del Canada nella contea di Gloucester (Nuovo Brunswick)
 Landry Bluff – falesia rocciosa antartica

Medicina
 Paralisi di Landry – denominazione alternativa della Sindrome di Guillain-Barré

Onomastica

 Landry – nome proprio di persona maschile anglo-francese

Persone
 Ali Landry (1973) – attrice e modella statunitense
 Caleb Landry Jones (1989) – attore statunitense
 Carl Landry (1983) – cestista statunitense
 Éric Landry (1975) – allenatore di hockey su ghiaccio ed ex hockeista su ghiaccio canadese
 Fritz Ulysse Landry (1842-1927) – medaglista svizzero
 Gérard Landry (1912-1999) – attore argentino naturalizzato francese
 Harold Landry (1996) – giocatore di football americano statunitense
 Jarvis Landry (1992) – giocatore di football americano statunitense 
 Jean Landry (1826-1865) – medico e ricercatore francese
 Jean Landry (1948) – politico canadese
 Landry di Nevers (970-1028) – conte di Nevers
 LaRon Landry (1984) – giocatore di football americano statunitense
 Marcus Landry (1985) – cestista statunitense
 Ohouo Guy Landry Edi (1988) – cestista ivoriano
 Nelly Landry (1916-2010) – tennista francese
 Kyle Landry (1986) – cestista canadese
 Tom Landry (1924-2000) – giocatore di football americano e allenatore di football americano statunitense
 Yvon Landry Mvogo Nganoma (1994) – calciatore svizzero

Televisione 
 Ellen Landry - personaggio immaginario della serie televisiva Star Trek: Discovery